George Berkeley kan syfta på bland andra:

 George Harding, 8:e baron Berkeley (1601–1658), engelsk adelsman
* George Berkeley, 1:e earl av Berkeley (1628–1698), engelsk aristokrat
 George Berkeley  (efter 1680–1746), brittisk parlamentsledamot
 George Berkeley (1685–1753), irländsk filosof
 George Cranfield Berkeley (1753–1818), brittisk amiral
 George Berkeley (1785–1857), brittisk general